Plastic steht für:
 Kunststoff, gemäß NZZ-Vademecum und Schweizer Orthographischen Konferenz
 Plastic (2011), US-amerikanischer Horrorfilm
 Plastic (2014), britischer Kriminalfilm
 Plastic (Colorado), Ort in Jefferson (Colorado), Park County (Colorado), Colorado

Siehe auch:
 Plastik